Als Aquariiden oder Aquariden bezeichnet man acht Meteorströme, die ihren Radianten (scheinbaren Ursprung) im Sternbild Wassermann (lat. Aquarius) haben:

 März-Aquariiden, treten am Tag auf, 11. bis 16. März
 Nördliche Delta-Aquariiden, 16. Juli bis 10. September, Maximum 13. August
 Südliche Delta-Aquariiden (auch Juli-Aquariiden genannt), 14. Juli bis 18. August, Maximum 29. Juli
 Eta-Aquariiden (auch Mai-Aquariiden genannt), 19. April bis 28. Mai, Maximum 6. Mai
 Tau-Aquariiden, 19. Juni bis 5. Juli, Maximum 28. Juni
 Nördliche Iota-Aquariiden, 11. August bis 10. September, Maximum 25. August
 Südliche Iota-Aquariiden, 1. Juli bis 18. September, Maximum 6. August
 Kappa-Aquariiden, 8. bis 30. September, Maximum 20. September